Test delle prestazioni (test pratico), una valutazione relativa a un compito o un'attività pratica svolte da un soggetto.
 Performance test (esame di avvocatura), una parte dell'esame di avvocatura statunitense che vede il candidato impegnato in una simulazione di incarichi legali.
 Test delle prestazioni (software), una procedura per determinare le prestazioni di un sistema informatico sotto un particolare carico di lavoro o situazione di stress. Usato per testare la robustezza delle infrastrutture software.

Pagine correlate 
 Prestazioni (disambigua)